Fössefeld steht für:

 Fössefeld (Flur), Gelände in Hannover-Limmer
 Stadtteilfriedhof Fössefeld, Militärfriedhof in Hannover-Limmer